Madstock (Candy Flip), een album van de Britse band Candy Flip
Madstock!, een livealbum van Madness
Madstock (festival), een muziekfestival rond Madness